Die Open Harmonie Mutuelle 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. April 2013 in Saint-Brieuc stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Der Spanier Iván Navarro beendete nach seiner Erstrundenniederlage gegen Dominik Meffert seine Karriere.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. bis 31. März statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 18 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Danilo Petrović
 Martin Fischer
 Hugo Nys
 Adrien Bossel

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Saint-Brieuc